Латук (рід) Латук (Lactuca) — рід трав'янистих рослин родини Айстрові (Asteraceae). 
 «Латук» (ресторан) — вегетаріанський ресторан, Москва.
 Латук (прізвище)
 Гедда Латук (:en:Hedda Lettuce) - американська комедійна артистка і співачка.